De Grebbe, een voormalige buurtschap aan de voet van de Grebbeberg bij Rhenen

Bisschop Davidsgrift of Grebbe, historisch kanaal en voorloper van het Valleikanaal in de Gelderse Vallei
Waterschap Grebbe (Utrecht)
middeleeuws stadsriool de Grebbe (Bergen op Zoom)
Grebbe (Noord-Holland) voormalige nederzetting in de Kop van Noord-Holland